Quantrill (stripalbum)
William Quantrill (1837-1865), de beruchte leider van een vrijschuttersbende